Le mot amen («  ») est un mot latin transcrit dans la Vulgate du grec  de la Septante, lui-même repris de l'hébreu . Initialement utilisé dans un registre religieux, il est repris dans d'autres contextes.

Le mot existe aussi, sans lien étymologique avec le précédent, en nafusi (« eau ») et dans les langues panoanes (« Grand cabiaï »).

Sciences et techniques

Biologie 
 Amen est l'un des noms vernaculaires du Grand cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris), un rongeur de l'Amazonie.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Amen est un film coréen de Kim Ki-duk, sorti en 2011.
 Amen est une série télévisée américaine, diffusée de 1986 à 1991.
 Amen. est un film de Costa-Gavras, sorti en 2002.
 Il s'appelle Amen (Così sia) est un film d'Alfio Caltabiano, sorti en 1972.

Entreprises 
 Amen est une société française, bureau d'enregistrement de noms de domaines et hébergeur internet.
 Amen Bank est une banque tunisienne.
 Amen Orthopédie est une entreprise spécialisée dans l'import et export de matériels médical et orthopédique.

Musique 
 Le breakbeat Amen est utilisé en musique électronique.
 Amen est un groupe de punk rock américain, mené par Casey Chaos.
 Amen ra est un groupe de post-hardcore belge.
 Amen est le guitariste du groupe finlandais de hard rock Lordi, vainqueur de l'Eurovision.
 Amen est un album de Salif Keita, sorti en 1991.
 Amen est un album d'Astral Projection, sorti en 2002.
 Amen est un album du groupe Les Prêtres, sorti en 2014.
 Amen est un single du chanteur italien Francesco Gabbani, sorti en 2015.
 Amen est une chanson d'Ana Soklič qui a représenté la Slovénie au Concours Eurovision de la chanson 2021.
 Amen est une chanson de Vincent Bueno qui a représenté l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson 2021.

Religions 
 Le mot Amen («  », mais aussi « en vérité ») est une déclaration de foi et d'affirmation, présente originellement dans la Bible hébraïque puis le Nouveau Testament et le Coran. Elle est en usage dans les liturgies juive, chrétienne et musulmane comme formule de conclusion et d'acceptation de prières ou d'hymnes.

Patronyme 
 Jeanne Amen (1863-1923) est une artiste peintre française.

Toponyme 
 Amen est un village néerlandais de la commune d'Aa en Hunze ;
 Amen est l'allée près de l'église de la ville de Derby au Royaume-Uni.

Homonymie de titre